Hrvatska:
 Zalužje (Lepoglava), naselje u općini Lepoglava

BiH:
 Zalužje (Bratunac, BiH), naselje u općini Bratunac
 Zalužje (Nevesinje, BiH), naselje u općini Nevesinje